Bengt Berger kan syfta på:

* Bengt Berger (1922-1986), svensk skådespelare
 Bengt Berger (född 1942), svensk musiker